Kataja est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Erkki Kataja (1924-1969), athlète finlandais au saut à la perche
 (né en 1980), acteur et humoriste finlandais
 (1953-2018), gardien finlandais de football
Ria Kataja (née en 1975), actrice finlandaise

Toponyme

- 
Kataja, île frontalière du golfe de Botnie

Voir aussi
Joensuun Kataja, club de football finlandais

Homonymie de patronyme